Il singolare  del Tashkent Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Denis Istomin era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Uladzimir Ihnacik ha battuto in finale 6–3, 7–6(7–3) Lukáš Lacko.

Teste di serie

 Lukáš Lacko (finale)
 Flavio Cipolla (secondo turno)
 Dudi Sela (quarti di finale)
 Malek Jaziri (secondo turno)

  Ivan Dodig (semifinali)
  Vasek Pospisil (primo turno)
  Dmitrij Tursunov (secondo turno)
  Karol Beck (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tashkent Challenger 2012